Il doppio del torneo di tennis Sybase Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Nelson Aerts e André Sá 6-1, 7-5.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Gustavo Kuerten /  Fernando Meligeni (primo turno)

 David Macpherson /  Richey Reneberg (quarti di finale)
 Wayne Black /  Jeff Salzenstein (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sybase Open 1998
ATP Tour 1998